Backum ist der Name von:
 Backum (rheinländisches Adelsgeschlecht)
 Backum (westfälisches Adelsgeschlecht)
 Haus Backum, abgegangener Rittersitz in der Hertener Bauerschaft Backum, ehemals Kirchspiel Recklinghausen

Siehe auch:
 Baccum
 Bachem
 Bachum